Lorem ipsum — классический текст-«рыба» (условный, зачастую бессмысленный текст-заполнитель, вставляемый в макет страницы).

Происхождение 
Текст, по-видимому, является искажённым отрывком из философского трактата Марка Туллия Цицерона «», написанного в 45 году до н. э. на латинском языке. Обнаружение сходства приписывается Ричарду Макклинтоку.
Испорченный текст, вероятно, происходит от его издания в Loeb Classical Library 1914 года, в котором слово dolorem разбито переносом так, что страница 36 начинается с lorem ipsum… (do- осталось на предыдущей).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

В оригинале абзац выглядит так:

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Использование 
Текст получил широкое распространение в учебных и демонстрационных материалах по полиграфии и дизайну печатных изданий и веб-страниц. Распространился в 1970-х годах из-за трафаретов компании Letraset, a затем — из-за того, что служил примером текста в программе PageMaker. Применяется для того, чтобы показать читателю (пользователю) как будет выглядеть страница при использовании того или иного набора оформительских элементов и шрифтов. Бессмысленность текста приводит к тому, что при этом читатель сосредотачивается именно на внешнем виде и общем восприятии страницы, а не на ее содержании.

Примечания

Ссылки 

 Цицерон. «О пределах добра и зла». Перевод с латинского Н. А. Фёдорова. (Перевод приведённого отрывка содержится в § 32-33)
 § 67. Lorem ipsum
 Lorem ipsum в Microsoft Word // MS
 Lorem Ipsum — All the facts — Lipsum generator

Дизайн
Текст
Латинские фразы и выражения